

Cinema 
 Per tutta la vita (Blind Spot) – film del 1947 diretto da Robert Gordon 
 Blind Spot – film del 1958 diretto da Peter Maxwell
 Blind Spot – film del 2017 diretto da Nabil Ben Yadir

Letteratura 
 La pazienza del tenente Kerrigan (Blind Spot) – romanzo di Joseph Harrington, n. 983 de Il Giallo Mondadori

Televisione 
 Blind Spot – episodio della quarta stagione di Burn Notice - Duro a morire
 Blind Spot – episodio della prima stagione di Justified
 Il ritorno del maestro (Blind Spot) – episodio della sesta stagione di Law & Order: Criminal Intent
 Omofobia (Blind Spot) – episodio della quarta stagione di Beverly Hills 90210
 Testimone oculare (Blind Spot) – episodio della seconda stagione di Supercar